Hitler eller Adolf Hitler kan syfta på:

 Hitler – en film från Tyskland – en västtysk film från 1977
 Hitler - Ondskans natur – en miniserie från 2003
 Hitler och vi på Klamparegatan – en svensk film från 1997
 Det våras för Hitler – en film av Mel Brooks från 1968
 E. Hitler –  pseudonym som Eddie Meduza använde för att släppa ut de mest kontroversiella, samhällskritiska och vulgära texterna
 Regeringen Hitler – Tysklands regering 1933–1945
 Adolf Hitler-linjen – en tysk försvarslinje i centrala Italien under andra världskriget
 Stoßtrupp Adolf Hitler – en föregångare till det nazistiska SS

Personer
 Adolf Hitler (1889–1945), en tysk statsman och nazist 
 Adolf Lu Hitler Marak (1958–), politiker i den indiska delstaten Meghalaya

Släktingar till Adolf Hitler
 Eva Hitler (1912–1945), hustru mest känd som Eva Braun
 Alois Hitler (1837–1903), en österrikisk tullinspektör och far till Adolf Hitler
 Alois Hitler Jr. (1882–1956), halvbror
 Angela Hitler (1883–1949), halvsyster
 Klara Hitler (1860–1907, mor
 Paula Hitler (1896–1960), syster
 William Patrick Hitler (1911–1987), brorson bytte 1947 efternamn till Stuart-Houston
 Heinz Hitler (1920–1942), brorson
 Maria Anna Schicklgruber (1795–1847), farmor

Högtyska efternamn